HMS Resolution ha sido el nombre utilizado por varios buques de la Royal Navy británica, aunque el primer buque inglés en portar el nombre Resolution fue el  (construido en 1610 y reconstruido en 1641), el cual, fue renombrado Resolution en 1650 durante la Commonwealth de Inglaterra, y continuó usándolo hasta 1660, cuando el nombre Prince Royal le fue reinstaurado, y comenzó a usarse el nombre Resolution por los buques listados a continuación:

  fue una fragata de clase Speaker de 50 cañones botada en el año 1654 con el nombre Tredagh, que fue renombrado Resolution en 1660 y que fue destruido tras ser impactado en su línea de flotación por un brulote holandés en la Batalla del día de St James del 4 de agosto de 1666.
  fue un navío de línea de 70 cañones botado en 1667, fue reconstruido en 1698, y echado a pique en 1703.
  fue un navío de 70 cañones botado en 1705 que fue encallado para evitar su captura en 1707.
  fue un navío de 70 cañones botado en 1708, hundido en 1711.
  fue un navío de 74 cañones botado en 1758 que se perdió al encallar un año después, tras la Batalla de la bahía Quiberon.
  fue un navío de 74 cañones, botado en 1770, y desguazado en 1813.
  fue uno de los buques utilizados por el capitán James Cook en sus exploraciones.
  fue un cúter adquirido en 1779 y echado a pique en 1797.
  fue un acorazado en servicio desde 1893 hasta el año 1914.
  fue un acorazado de clase Revenge que estuvo en servicio desde 1915 hasta 1944.
  fue un submarino de misiles balisticos, líder su clase.

Véase también 

 HMNZS Resolution (A-14) es un buque de investigación de la US Navy transferido a la RNZ Navy en el año 1996.

Referencias 
 Buques de la Royal Navy, registro completo de los buques de la Royal Navy. Edición revisada de 2006 de J. J.Colledge y Ben Warlow, publicado en Londres por la editorial Chatham. ISBN 978-1-86176-281-8 .

Nombres de buques británicos